Slovo flex či FLEX není jednoznačné a může být označením pro :

 Adobe Flex – sada technologií od společnosti Adobe pro vývoj flashových RIA aplikací
 flex lexical analyser – programovací nástroj lexikální analýzy
 Flex (časopis) – americký kulturistický magazín
 Flex-Elektrowerkzeuge – německý výrobce profesionálního elektrického nářadí